Золотовский сельсовет

 Золотовский сельсовет — в Ржаксинском районе Тамбовской области
 Золотовский сельсовет — в Виноградовском районе Московской области (упразднён в 1939)